— вид пауков рода Pyrenecosa семейства пауков-волков (Lycosidae). Был описан французским арахнологом Жаком Дени в 1938 году.

Распространение 
Эндемик Андорры.

Описание 
Головогрудь тёмно-коричневая, глазная область черноватая. Стернум светло-коричневый.

Опистосома (брюшко) в верхней части серо-чёрного цвета, остальная часть светлее.

Ноги от коричневатых до желтовато-коричневых.

Окраска тела самцов и самок одинаковая, половой диморфизм проявляется в размерах: самцы длиной 7 мм, самки — 8 мм.

Примечания 

Паукообразные Европы
Эндемики Андорры
Животные, описанные в 1938 году
Пауки-волки